Bruno (925-965) – arcybiskup Kolonii
 Bruno (Brunon, Bonifacy) z Kwerfurtu (ok. 974-1009) – misjonarz, męczennik
 Bruno Karyncki (ok.1005-1045) – biskup Würzburga
 Bruno z Kolonii (Brunon Kartuz) (ok. 1030-1101) – opat, założyciel kartuzów
 Bruno z Segni (ok. 1045/49-1123) – opat benedyktyński na Monte Cassino, biskup Segni, kardynał